Abreviação do livro bíblico Deuteronômio
 Defensive tackle
 Diante do Trono 
 Dream Theater

Desambiguações de siglas